Karel Janeček ist der Name folgender Personen:

*Karel Janeček (Komponist) (1903–1974), tschechischer Komponist und Musikpädagoge
Karel Janeček (Mathematiker) (* 1973), tschechischer Mathematiker und Unternehmer
Karel Janeček (Musikpädagoge) (* 1927). tschechischer Musikpädagoge und Geiger